Gromada Berest (1954-1960) (powiat nowosądecki)
 Gromada Berest (1969-1972) (powiat nowosądecki)